Кия́мат ( — День стояния) — в исламской эсхатологии день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела. Вера в Последний День является одним из неотъемлемых элементов исламского вероубеждения.

Киямат начнётся с двух трубных гласов (сур) со стороны ангела Исрафила. Первый возвестит об уничтожении всех творений Аллаха, а второй — о воскрешении человечества и начале Божьего суда. В день киямата все творения предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершённые ими деяния. О киямате много говорится в Коране и Сунне пророка Мухаммада. Точное время наступления киямата известно только Аллаху.

Время наступления 
Точное время наступления киямата никому, кроме Аллаха, неизвестно. Мусульмане считают, что мудрость (хикма) сокрытия Всевышним Аллахом точного времени заключается в постоянной готовности людей к нему. Многие люди спрашивали своих пророков о наступлении этого Дня, но никто не называл им точной даты. В Коране об этом сказано так: «Они спрашивают тебя о Часе: „Когда он наступит?“ Скажи: „Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно“. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: „Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого“».

Признаки наступления

Малые признаки 
Малые признаки наступления Конца света произойдут (или уже произошли) задолго до больших признаков. Большая часть их не была распространена, либо распространена в малых количествах.
 Рождение и смерть пророка Мухаммада. Каждый из предыдущих пророков утверждал, что киямат не наступит, пока не появится последний пророк. Вера в то, что пророк Мухаммад является последним пророком, посланным всему человечеству, является частью исламского вероубеждения (акида). Сам Пророк говорил, что «между ним и Концом света расстояние, подобное разнице длины указательного и среднего пальцев».
 Войны. Перед концом света должно произойти столкновение между двумя большими группами мусульман. Здесь имеется в виду Верблюжья битва между Тальхой, аз-Зубайром и Аишей с одной стороны и Праведным халифом Али с другой стороны.
 Лжепророки. Всего после смерти пророка Мухаммада будет около 30 лжепророков. Первыми лжепророками были Тулайха, Мусайлима и Саджах. Последним лжепророком будет Даджжаль, который падёт от руки пророка Исы (Иисус Христос).
 «Рабыня родит себе госпожу». Исламские богословы по-разному растолковали эти слова пророка Мухаммада. Одни считали, что настанет то время, когда господин женится на рабыне или дети не будут подчиняться своим родителям, а будут командовать ими. Некоторые считали, что бывшие бедняки будут быстро богатеть и возводить высокие дома.
 Большие грехи. Люди начнут совершать большие грехи: прелюбодеяние, массовое распитие алкогольных напитков и т. д.
 Распространение невежества. Исчезнет знание и учёные, а обществом будут руководить необразованные люди. Многие люди начнут считать себя учёными и давать советы другим, а основная масса будет следовать за невеждами. В обществе вместо надёжности и преданности появится предательство и подлость. Людей будут ставить на пост не по способностям, а из-за их богатства, или знатности, или влиятельности и т. д.
 Украшение мечетей. Люди будут следить за интерьером мечетей, хвастаться их красотой и будут редко посещать их для совершения намаза.
 Строительство высоких домов. В одном из хадисов пророка Мухаммада говорится о том, что босые, нагие и обездоленные пастухи верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов. Современные богословы считают, что эти слова относятся к странам Аравийского полуострова, где идёт бурное строительство небоскрёбов.
 Ускорение времени. По мнению исламских богословов, ускорение времени произойдёт потому, что исчезнет благость времени. Некоторые богословы связывают это с появлением средств связи, скоростных видов транспорта и быстрым перемещением людей в пространстве. Возможно, перед концом света произойдёт ускорение времени в буквальном смысле из-за изменения скорости Земли.

 Увеличение числа убийств. К убийствам можно отнести Мировые войны, унёсшие огромное количество невинных жизней, а также распространение убийств на бытовом уровне: из-за денег, ревности, убийства в нетрезвом состоянии и т. д.
 Увеличение числа богатых людей. Во время омейядского халифа Умара ибн Абдул-Азиза собранные в качестве милостыни (закят) деньги лежали в мечети и никто их не трогал, так как не было нуждающихся в них.
 Освобождение Палестины. В исламской истории было несколько освобождений Палестины, первое из которых произошло во время Умара ибн аль-Хаттаба. Второе освобождение Палестины произошло во время султана Салахуддина. Третье освобождение Палестины ожидается вскоре.
 Землетрясения и природные катаклизмы. Перед концом света увеличится число землетрясений и природных катаклизмов.
 Самоубийства. Перед Концом света люди будут желать смерти и завидовать мёртвым. Это произойдёт либо из-за потери интереса к жизни, либо из-за распространения проблем, несчастий и т. д.
 Увеличение доли женщин по отношению к мужчинам. Количество женщин увеличится, а мужчин — сократится. В некоторых странах это соотношение достигнет 50 к 1.
 Появление горы из золота на месте где была река Евфрат. Будет битва из-за этого золота, каждый будет думать что он одержит победу, но 99 из 100 погибнут в этом сражении 

 Эпидемия ужасной болезни, которая унесёт жизни многих мусульман.
 Сражение с турками (с тюрками).
 Неуважение к родителям, разрыв родственных связей.
 Распространение музыки и песен (Некоторые мусульманские учёные говорят о запретности музыки и песен).
 Учащение вещих снов.
 Учащение внезапных смертей.
 Преображение Аравийской пустыни в сады.(После Смуты Антихриста)
 Учащение дождей и уменьшение растительности.
 Появление золотой горы на месте реки Евфрат. Будет битва из-за этого золота. Свершилось в 1970-х годах построили плотины на реке Евфрат, тем самым, остановив его течение. Космические спутники «обнаружили» золотые «проблески» на реке Евфрат.
 Появление дара речи у зверей.
 Мусульманская армия завоюет ар-Рум (Константинополь или Рим).
 Опустошение Медины и разрушение Каабы.
 Появление легкого ветерка (После смерти пророка Исы), который унесет души всех тех людей, у кого была хотя бы крупица веры в Бога. На Земле останутся только самые наихудшие люди.

Большие признаки 

В сунне пророка Мухаммада передаётся о десяти больших признаках наступления киямата:
 Появление имама Махди
 Появление Даджжаля;
 Пришествие пророка Исы;
 Нашествие Яджуджа и Маджуджа;
 Образование трёх больших провалов на земле;
 Появление существа Даббат аль-ард;
 Появление Дыма (духан);
 Поднятие Корана;
 Восход солнца с Запада;
 Выход огня в Адене, который погонит людей к месту собрания.

Примечания

Литература

Ссылки